József Tóth ist der Name folgender Personen:

* József Tóth (Fußballspieler, 1929) (1929–2017), ungarischer Fußballspieler
 József Tóth (Fußballspieler, 1951) (* 1951), ungarischer Fußballspieler
 József Tóth (Handballspieler) (* 1980), ungarischer Handballspieler